Liocarcinus